

Пойвай — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Пойвай — річка в Удмуртії, ліва притока Нирсевайки